Сапёрный:

 Сапёрный — посёлок, муниципальное образование в составе Колпинского района Санкт-Петербурга.
 Сапёрный — полуостров.
 Сапёрный — пруд в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Сапёрный переулок
 Сапёрный проезд (Москва)
 Сапёрное
 Сапёрная